Deux navires de lUS Navy portent le nom dUSS Anzio :
 l', initialement nommé Coral Sea puis Anzio en , un porte-avions d'escorte de la classe Casablanca en service de 1943 à 1946 ;
 l', un croiseur lance-missiles de la classe Ticonderoga en service depuis 1992 ;

Anzio